Акарі () — топонім у Нагірно-Карабаській Республіці:

 Акарі — річка, що протягається через весь Кашатазький район, одна з найдовших річок НКР, права притока річки Аракс;
 Акарі — село у Кашатазькому районі;